Contea di Genesee o Genesee County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Genesee (Michigan)
 Contea di Genesee (New York)